Le qualificazioni del singolare del Taipei OEC Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Aldila Sutjiadi (qualificata)
  Storm Sanders (qualificata)
  Sarah-Rebecca Sekulic (ultimo turno)
  Emily Webley-Smith (qualificata)

  Jana Sizikova (ultimo turno)
  Jasmin Jebawy (primo turno)
  Svjatlana Piraženka (primo turno)
  Lee Ya-hsin (qualificata)

Qualificate 

  Aldila Sutjiadi
  Storm Sanders

  Emily Webley-Smith 
  Lee Ya-hsin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2019